Гран-при Ивана Поддубного 2016 года состоялся в Тюмени 16-17 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Январь 2016 года
Спорт в России в 2016 году
2016 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Тюмени
2016 год в Тюменской области